Clear Lake ou Clearlake, le Lac clair en anglais, peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 Clear Lake,  une localité en Ontario,
 Clear Lake, cinq lacs en Alberta
 Clear Lake, plusieurs lacs de Colombie-Britannique :
 District régional de Cariboo
 District régional de Strathcona (Sayward)
 District régional de Yale, division de Similkameen
 Clear Lake, plusieurs lacs en Ontario :
 District d'Algoma
 Comté de Bruce
 District de Cochrane
 Comté de Frontenac
 Comté de Haliburton
 District de Kenora
 Comté de Lanark
 Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes
 Muskoka Lakes
 District de Parry Sound
 Comté de Peterborough
 Comté de Renfrew
 District de Sudbury
 District de Victoria
 Clear Lake, plusieurs lacs du Nouveau-Brunwick :
 Comté de Charlotte
 Comté de Saint-Jean
 Comté d'York
 Clear Lake, un lac en Saskatchewan

États Unis

Localités 
 Clear Lake, une localité en Alaska,
 Clearlake, une municipalité du comté de Lake en Californie, nommée d'après le lac Clear Lake,
 Clear Lake, une localité du Dakota du Sud,
 Clear Lake, une localité en Illinois,
 Clear Lake, une localité en Indiana,
 Clear Lake, une localité en Iowa,
 Clear Lake, une localité du Minnesota,
 Clear Lake au Texas peut désigner :
 Clear Lake City,  un quartier de Houston,
 Clear Lake Shores, 
 Clear Lake, une région recouvrant des parties des comtés de Harris et de Galveston,
 Clear Lake, une localité dans l'État de Washington,
 Clear Lake, deux localités du Wisconsin dans le comté de Polk,
 Clear Lake, un village,
 Clear Lake, une ville,

Townships 
 Clear Lake Township, un township de l'Arkansas,
 Clear Lake Township, un township de l'Illinois,
 Clear Lake Township, un township de l'Indiana,
 Clear Lake Township, deux localités en Iowa :
 Clear Lake Township, un township de le comté de Cerro Gordo 
 Clear Lake Township, un township de le comté de Hamilton,
 Clear Lake Township, un township dans le Minnesota,
 Clear Lake Township : deux localités du Dakota du Nord :
 Clear Lake Township,un township de le comté de Burleigh,
 Clear Lake Township, un township dans le comté de Kidder,
 Clear Lake Township : trois localités du Dakota du Sud :
 Clear Lake Township, un township dans le comté de Deuel,
 Clear Lake Township, un township dans le comté d'Edmunds,
 Clear Lake Township,un township dans le comté de Minnehaha,

Chaînes de montagnes 
 Clear Lake Hills en Californie

Hydronyme 
 Clear Lake, un lac en Californie,
 Clear Lake, le plus grand lac du Parc National de Riding Mountain au Manitoba,
 Clear Lake, un autre lac de Californie, sur le fleuve Klamath,
 Clear Lake Reservoir, un lac au nord-est de la Californie,
 Clear Lake, un lac en Indiana dans le comté de Steuben,
 Clear Lake, un lac situé à proximité de la ville homonyme en Iowa,
 Lac Clear, un lac en Oregon, mais il en existe plusieurs du même nom,
 Clear Lake, plusieurs lacs du Minnesota :
 Clear Lake, un lac dans le comté de Brown au Minnesota,
 Clear Lake, deux lacs dans le comté de Cottonwood au Minnesota,
 Clear Lake, un lac dans le Southbrook Township, 
 Clear Lake, un lac dans le Westbrook Township, 
 Clear Lake, un lac dans le comté de Jackson
 Clear Lake, un lac dans le comté de Le Sueur,
 Clear Lake, un lac dans le comté de Lyon,
 Clear Lake, un lac dans le comté de Martin,
 Clear Lake, peut désigner deux lacs dans le comté de McLeod : 
 Clear Lake, un lac dans l'Acoma Township,
 Clear Lake, un lac dans le Sumter Township,
 Clear Lake, un lac dans le comté de Sibley,
 Clear Lake, un lac dans le comté de Waseca,
 Clear Lake peut aussi désigner trois lacs du Dakota du Sud :
 Clear Lake, un lac dans le comté de Bennett,
 Clear Lake, un lac dans le comté de Marshall, 
 Clear Lake, un lac dans le comté de Minnehaha,
 Clear Lake, un lac au sud-est de Houston au Texas.

Autres 
 Clear Lake, une région viticole américaine de Californie, nommée d'après un lac qu'elle borde.
 Clearlake, un groupe de musique anglais produit par Domino Records.